Ю́рьё-Ко́скинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Юрьё-Коскинен, Аарно (1885—1951) — финский политический деятель, дипломат.
 Ирьё-Коскинен, Ирьё Сакари (Юрьё-Коскинен, 1830—1903) — финляндский историк, общественный и политический деятель, один из основателей партии старофиннов.
  (1930—2007) — финский дипломат.

См. также 
 Коскинен